XMF steht als Abkürzung für:
 Extensible Music Format, Containerformat für Musikdateien
 Montbéliard-Courcelles Airport, IATA-Code des französischen Flughafens
 XMF Workflow, eine Produktionssteuerungssoftware von Fujifilm

xmf steht für:
 Mingrelische Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

Abkürzung